Moșneaga este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Margareta Moșneaga (1908–1991), profesoară de biologie și muzeografă română.
 Timofei Moșneaga (1932–2014), medic și om politic moldovean.
 Ghenadie Moșneaga (n. 1985), fotbalist moldovean.

Vezi și
 Moșneagu